

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Sosnowiec – miasto
 Sosnowiec - część wsi Rudka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Sosnowiec - część wsi Turów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Sosnowiec – część wsi Marianek w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Sosnowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Sosnowiec - część wsi Sieborowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Sosnowiec - część wsi Golkowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Sosnowiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo 
 Sosnowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów 
 Sosnowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem

Inne 
 Sosnowiec – szczyt w Karkonoszach

Zobacz też 
 Wielki Sosnowiec, Sosnówiec